Писков може да се отнася за:

 Христо Писков – български режисьор
 Камен Писков – български шахматист
 Вела Пискова – българска антифашистка
 Наталия Пискова – българска режисьорка